La coupe du monde masculine de saut à ski 2011-2012 est la  de la coupe du monde de saut à ski, compétition de saut à ski organisée annuellement. Elle se déroule du  au  entrecoupée par les Championnats du monde de vol à ski de Vikersund entre le 24 et le . La compétition débute dans la station de Kuusamo (Finlande).

Classement général

Points attribué à chaque compétition

Classements

Calendrier

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe du monde féminine de saut à ski 2011-2012

Liens externes 
  Site FIS  de la coupe du monde de saut à ski

Coupe du monde de saut à ski
Saut à ski
saut à ski